Jiří Hrdina, češki hokejist, * 5. januar 1958, Praga, Češka.

Hrdina je v češkoslovaški ligi igral za kluba HK Sparta Praga in HK Dukla Trenčín. Leta 1984 ga je na NHL naboru izbral klub Calgary Flames, za katerega je zaigral v sezoni 1987/88, po štirih sezonah je prestopil v klub Pittsburgh Penguins, kjer je po dveh sezonah končal kariero. V ligi NHL je skupno nastopil na 296-ih tekmah, na katerih je dosegel 47 golov in 90 podaj ter trikrat osvojil Stanleyev pokal. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate ter po dveh srebrnih in bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 194-ih tekmah, na katerih je dosegel 55 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 37
| 20
| 23
| 43
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 87/88
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 88/89
|
| 70
| 22
| 32
| 54
|
| 26
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
|
| 64
| 12
| 18
| 30
|
| 31
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 90/91
|
| 14
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 90/91
|
| 37
| 6
| 14
| 20
|
| 13
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 91/92
|
| 56
| 3
| 13
| 16
|
| 16
|
| 21
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih